Jean-Baptiste Charles de Bethune (1821-1894), Belgisch architect
 Jean-Baptiste de Bethune jr. (1853-1907), historicus en gouverneur van West-Vlaanderen (1903-1907)
 Jean-Baptiste de Bethune (schepen) (1900-1981), provincieraadslid van West-Vlaanderen en schepen van Marke